Лајка може бити:
 Лајка (фотоапарат), марка фотоапарата
 Лајка (раса паса), раса пса
 Лајка, пас - прво живо биће у свемиру
 Лајка (свемирски брод), назив руског свемирског брода